Шаумя́н:

Персоналии 
 Шаумян, Вагинак Арутюнович (1899—1966) — советский учёный, зоотехник-селекционер, один из создателей костромской породы крупного рогатого скота. 
 Шаумян, Григор Арутюнович (1905—1973) — советский учёный, инженер-машиностроитель.
 Шаумян, Иван Константинович (1910—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, директор НИИ овощного хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР.
 Шаумян, Лев Степанович (1904—1971) — учёный и журналист.
 Шаумян, Рафаэль Михайлович (1894—1942) — лингвист, кавказовед.
 Шаумян, Себастиан Константинович (1916—2007) — лингвист.
 Шаумян, Степан Георгиевич (1878—1918) — революционер и политический деятель из числа 26 бакинских комиссаров.
 Шаумян, Степанос — один из военачальников Давид-Бека. Автор дневника о шестилетней борьбе армян против турецкого ига в 1720-х годах, возглавленной Давид-Беком («История Давид-бека и войны армян против турок в Капане, бывшей в наше время, то есть в лето 1722 Господа и 1171 армянское», Вагаршапат, 1871).
 Шаумян, Сурен Степанович (1902—1936) — участник гражданской войны 1918—1920 годов. Формировал танковые войска СССР. Начальник Орловской бронетанковой школы им. Фрунзе.
 Шаумян, Татьяна Львовна (1938) — руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН.

Населённые пункты 
Азербайджан
 Шаумян — до 1991 г. название села Гурбулак в Дашкестанском районе.
 Шаумян — до 1991 г. название села Пирвердилар в Дашкестанском районе.

Армения
 Шаумян — село в Араратской области.
 Шаумян — село в Армавирской области.
 Шаумян — село в Лорийской области.

Россия
 Шаумян — хутор в Майкопском районе Адыгеи
 Шаумян — село в Туапсинском районе Краснодарского края
 Шаумян — село в Сакском районе Крыма

Другое 
 «Шаумян» — эскадренный миноносец Черноморского флота СССР (закладывался как «Левкас»)

См. также 
 Шаумяни
 Шаумяновск
 Шаумяновский
 Шаумянский 
имени Шаумяна 
Улица Шаумяна
 Шаумяновский район
 Шаумянкенд